Рауль Хименес:
 Хименес, Рауль (род. 1950) — аргентинский тенор.
 Хименес, Рауль (род. 1991) — мексиканский футболист.